Selon le contexte Z2, Z² ou Z02 désigne :

Domaine militaire 
 Z 2 Georg Thiele un destroyer de la Kriegsmarine.

Écriture 
 Z2, une catégorie de hiéroglyphes dans la liste totale des hiéroglyphes selon la classification Gardiner.

Informatique et télécommunications 
 Sony Xperia Z2, un smartphone conçu par Sony Mobile Communications sorti en 2013 ;
 Zuse 2, un ordinateur construit par Konrad Zuse en 1939.
 Z2 Live Inc., une ancienne société de création de jeux vidéo américaine.

Médecine 
 Examen médical et prise de contact à des fins administratives (Z02), d'après la classification internationale des maladies.

Musique 
 Z², un double album du musicien canadien Devin Townsend.

Transports 
Aviation
  ;
  (anciennement) ;
  (anciennement) ;

Chemin de fer
 Z2, un type de rame automotrice de la SNCF construite entre 1980 et 1988.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres